Kossack ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Kossack (* 1927), deutscher Gebrauchsgrafiker
 Georg Kossack (1923–2004), deutscher Vorgeschichtsforscher
 Rudi Kossack (* 1925), deutscher Fußballspieler